Сан Антонио ел Бриљанте има више значења:

 Сан Антонио ел Бриљанте (Ел Боске), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Антонио ел Бриљанте (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику